Een streek in Libanon:
 Beka (gouvernement) 
 Bekavallei
 Beka (Hrpelje - Kozina), een dorp in de Sloveense gemeente Hrpelje-Kozina
 BeKa, een voormalige Nederlandse textielfabriek in Tilburg
 Beka (platenlabel), een Duits platenlabel
 Johannes de Beke